A Fisioterapia intensiva é uma especialidade da fisioterapia cujo objetivo é assistência ao paciente criticamente enfermo em unidades de terapia intensiva (UTI). 

O profissional fisioterapeuta intensivista é aquele que , entre muitas funções, efetua manutenção da assistência ventilatória, além de intervenções terapêuticas em pacientes com diversas disfunções de sistemas orgânicos em UTIs.

A nova proposta de especialidade foi estabelecida através da resolução de número 43 de 17 de abril de 2002 do COFFITO com designação e primeiro projeto educacional orientado através do médico intensivista Douglas Ferrari, presdidente da SOBRATI,  com revisão do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

  Link:
Fisioterapia
Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva